Mihail Ivanovics Glinka, orosz zeneszerző
 Glinka, falu Oroszországban, a Szmolenszki területen, a Glinkai járás székhelye